Admète peut désigner :

dans la mythologie grecque
 Admète, un roi thessalien, époux d'Alceste ;
 Admète, un roi d'Épire qui reçut Thémistocle ;
 Admète, une fille d'Eurysthée, princesse de l'Argolide ;
 Admète, une Océanide ;

autres
 (398) Admète, en astronomie, un astéroïde ;
 (85030) Admète, en astronomie, un astéroïde troyen jovien.

Voir aussi 
 Admeto, un opéra composé par Haendel (1727)